10-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 6 по 7 февраля 1965 года на санно-бобслейной трассе в Давосе (Швейцария).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1965
Международные спортивные соревнования в Давосе
Февраль 1965 года
Спорт в Швейцарии в 1965 году
Чемпионаты мира в Швейцарии